Vendeuvre (Calvados), een gemeente in het Franse departement Calvados
Vendeuvre (tractormerk), een tractormerk
Vendeuvre-du-Poitou, een gemeente in het Franse departement Vienne
Vendeuvre-sur-Barse, een gemeente in het Franse departement Aube